Thalgo Australian Women's Hardcourts 2002 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования игрались на открытых хардовых кортах.

Турнир-2002 является 6-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Голд-Косте с 31 декабря 2001 года по 6 января 2002 года. Турнир являлся одним из первых соревнований WTA в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Винус Уильямс (№ 3 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Винус Уильямс одерживает свою 22-ю победу на одиночных соревнованиях ассоциации.
 Жюстин Энен в 4-й раз уступает в одиночном финале соревнования ассоциации, причём трижды - представительницам США.

Парный разряд

Факты 
 Жюстин Энен завоёвывает свой дебютный титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Меганн Шонесси завоёвывает свой 3-й в карьере титул на парных соревнованиях ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Thalgo Australian Women's Hardcourts
 WTA Тур 2002
 WTA 3-я категория
 Портал: Теннис

Австралия
Теннис
Декабрь 2001 года
Январь 2002 года
2002